Seaca se poate referi la:

Seaca, Bacău
Seaca, Gorj
Seaca, Olt
Seaca, Teleorman
 Seaca (Călimănești), Vâlcea
 Seaca (Poboru), Olt
 Seaca (Sălătrucel), Vâlcea
 Seaca de Câmp
 Seaca de Pădure

Vezi și 
 Râul Seaca (dezambiguizare)

 Secu (dezambiguizare)